Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Shanghai du 9 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna Kournikova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Kournikova et Janet Lee.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Chine
Sport en Chine en 2002
Tennis en septembre 2002
Compétition de tennis à Shanghai